Plochiocoris är ett släkte av insekter. Plochiocoris ingår i familjen näbbskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Näbbskinnbaggar
Plochiocoris